

Cinema 
 Finché morte non ci separi (Livstid) – film del 2012 diretto da Ulf Kvensler
 Finché morte non ci separi (He Loved Them All - Vows of Deceit – Deadly Matrimony) – film del 2018 diretto da Jake Helgren
 Finché morte non ci separi (Ready or Not) – film del 2019 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Fumetti 

 Finché morte non ci separi – manga scritto e disegnato da Tarō Nogizaka

Letteratura 
 Finché morte non ci separi (Livstid) – romanzo di Liza Marklund del 2007

Musica 
Finché morte non ci separi – singolo del 2015 di Levante

Televisione 
 Finché morte non ci separi (Till Death Us Do Part) – film per la televisione del 1992 diretto da Yves Simoneau
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – serie televisiva statunitense del 2007
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Finché morte non ci separi (Let No Man Put Asunder) – episodio di FlashForward